Anderberg är ett svenskt efternamn, som den 31 december 2013 bars av 2300 personer bosatta i Sverige. Dessutom hade 1 person efternamnet Anderbergh.

Personer med efternamnet Anderberg
 Adolf Anderberg (1885–1968), konstforskare
 Alexander Anderberg (född 1997), ishockeyspelare
 Algot Anderberg (1893–1963), biskop i Visby stift
 Anton Anderberg (1882–1973), grafiker och tecknare
 Arne Anderberg (född 1954), botaniker, professor
 Astrid Anderberg (1927–2010), keramiker
 August Anderberg (1824–1883), häradshövding
 Axel Anderberg (1860–1937), arkitekt

 Bengt Anderberg (1920–2008), författare
 Bengt Anderberg (officer) (född 1940), generalmajor och generaldirektör
 Bertil Anderberg (1913–1991), skådespelare

 Carl-Gustav Anderberg (1925–2011), idrottsledare
 Carl-Olof Anderberg (1914–1972), kompositör och arrangör
 Christel Anderberg (född 1943), politiker, moderat

 Einar Anderberg (1899–1968), jurist
 Erik Anderberg (1892–1990), sjömilitär
 Erik Anders Anderberg (1899–1963), uppfinnare och skolledare

 Gylfe Anderberg (1878–1946), diplomat

 Johan Anderberg (född 1980), journalist och författare
 John Anderberg (1923–2012), fotbollsspelare

 Kristian Anderberg (1881–1955), konstnär och läroverksadjunkt

 Magnus Anderberg (född 1985), innebandyspelare
 Maria Anderberg (född 1964), sångerska, skribent, teaterproducent
 Marianne Anderberg (1924–2017), skådespelare
 Martin Anderberg (född 1971), militär
 Mela Anderberg (1865–1927), porslinsmålare

 Nikki Anderberg (född 2002), kortdistanslöpare
 Niklas Anderberg (född 1950), konstnär och poet

 Olle Anderberg (1919–2003), brottare och gymnastiklärare
 Olle Anderberg (politiker) (1920–2002), lärare, fackföreningsman och politiker, folkpartist

 Rudolf Anderberg (1892–1982), stationsmästare och politiker, socialdemokrat
 Rudolf Anderberg (psykolog) (1892–1955), psykolog

 Staffan Anderberg (1935–2021), politiker, moderat

 Thomas Anderberg (1956–2013), filosof, litteraturkritiker, professor
 Torgny Anderberg (1919–2000), filmregissör och skådespelare

 Åsa Anderberg Strollo (född 1973), författare och dramatiker

Källor

Svenska efternamn